Villa Lante pode referir-se a um de dois palácios italianos:

Villa Lante em Bagnaia
Villa Lante no Janículo

Desambiguação